Ротинян — фамилия.
 Ротинян, Александр Леонович (1913—1991) — советский учёный-электрохимик.
 Ротинян, Левон Александрович (1879—1964) — армянский советский учёный-химик.